Der Linfield Football Club ist ein 1886 gegründeter nordirischer Fußballverein in Belfast. Linfield war 1890 erster Meister Gesamtirlands und nimmt seitdem ununterbrochen am Spielbetrieb der höchsten Spielklasse der zuerst gesamtirischen, seit 1921/22 aber rein nordirischen NIFL Premiership (ehemals Irish League) teil. Mit 56 nationalen Meisterschaften hält Linfield den Rekord für die meisten nationalen Meisterschaften weltweit.

Geschichte 

Der Club wurde im März 1886 von Arbeitern der Linfield Spinning Mill, einer Wollspinnerei, als Linfield Athletic Club gegründet. Schon bei der Gründung war der Club protestantisch geprägt und blieb es seitdem.

In den ersten Jahren spielte der Verein auf einer Wiese hinter der Fabrik. Diese (wie auch der spätere Ausweichplatz) musste jedoch schon bald als Spielstätte aufgegeben werden, so dass Linfield um die Jahrhundertwende heimatlos wurde und alle Spiele auf fremdem Platz bestritt und erst 1905 seine heutige Heimstätte, Windsor Park, beziehen konnte. Trotzdem war der Verein schon in den ersten Jahren nach seiner Gründung äußerst erfolgreich, die ersten drei Meisterschaften Irlands konnten errungen werden, mit lediglich zwei verlorenen Spielen in drei Jahren. Der Verein galt schon bald als erfolgreichster Klub der irischen Insel.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch schon vor der Unabhängigkeit der Republik Irland im Jahre 1921, prägte die Rivalität zwischen Linfield und dem ebenfalls protestantisch geprägten Glentoran FC sowie dem großen katholischen Klub Belfast Celtic die Meisterschaften. Mit der Trennung der beiden irischen Verbände gelang es Linfield schließlich auch, alle sieben in Nordirland ausgetragenen Wettbewerbe, an denen sie teilnehmen konnten, zu gewinnen.

Insbesondere die Duelle mit Belfast Celtic, dessen Heimstadion sich in unmittelbarer Nähe des Windsor Park befand, prägten fortan die nordirische Meisterschaft. Nachdem Celtic in den 1940er Jahren meist überlegen war, kam es beim Linfielder Heimspiel gegen Celtic in der Saison 1948/49 zu einem Eklat, der zur Auflösung des Belfast Celtic FC führte. Bei einem ansonsten unauffälligen Unentschieden (1:1) verletzte ein Abwehrspieler von Celtic den Linfield-Spieler Bob Bryson schwer. Nach Abpfiff stürmten die Anhänger von Linfield das Spielfeld und verprügelten daraufhin die Celtic-Spieler.

Der resultierende Rückzug von Belfast Celtic aus der nordirischen Liga wird teilweise für den folgenden Qualitätsverlust der Liga verantwortlich gemacht.

Nach dem Ausscheiden von Belfast Celtic beherrschte Linfield die nordirische Liga nach Belieben, wobei dabei das sogenannte „Team of the Century“ besonders hervorzuheben ist, das 1961/62 den Erfolg von 1921 mit Siegen in allen sieben möglichen Wettbewerben wiederholen konnte.

In den 1980er Jahren wurden Fanausschreitungen jedoch zu einem derart großen Problem, dass die UEFA Linfield im Jahre 1988 sogar dazu verurteilte, alle Europacup-Heimspiele für zwei Jahre auf neutralem Grund (Wales) auszutragen.

Die Dominanz Linfields sank zwar nach 1990 spürbar, die Blues blieben jedoch weiter die führende Mannschaft in Nordirland. In der Saison 2006/07 gelang es Linfield als erstem Team seit mehr als 80 Jahren, das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu verteidigen.

Europapokalbilanz 
So dominant Linfield in Nordirland auch sein mag, kann der Verein auf europäischer Ebene kaum mithalten. Einmal gelang der Einzug in ein europäisches Viertelfinale – im Europapokal der Landesmeister 1966/67 –, meist schied der Verein jedoch bereits in der ersten Runde bzw. den Qualifikationsrunden aus dem jeweiligen Wettbewerb aus.

Stand: 18. August 2022

Erfolge 
 Irischer bzw. Nordirischer Meister*: (56); 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1897/98, 1901/02, 1903/04, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1910/11, 1913/14, 1921/22, 1922/23, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1934/35, 1948/49, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1992/93, 1993/94, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Irischer bzw. Nordirischer Pokalsieger*: (44); 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1897/98, 1898/99, 1901/02, 1903/04, 1911/12, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1918/19, 1921/22, 1922/23, 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1938/39, 1941/42, 1944/45, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1952/53, 1959/60, 1961/62, 1962/63, 1969/70, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2020/21
 Nordirischer Ligapokalsieger: (10); 1986/87, 1991/92, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2018/19
 Gesamtirischer Pokalsieger**: (3); 1960/61, 1980, 2005
 City Cup: (20)
 Gold Cup: (31)
 Ulster Cup: (15)
 County Antrim Shield: (43)
 Budweiser Cup: (1)
 Coca-Cola Cup: (3)
*Titel bis zur Unabhängigkeit der Republik Irland sind gesamtirische.
**Wettbewerbe nach Unabhängigkeit der Republik Irland.

Einzelnachweise 

Nordirischer Fußballverein
 
Gegründet 1886
Sportverein (Belfast)